Нурэддин
 Нурэддин (титул) — третий человек после хана в иерархии Крымского ханства
  — легкоатлет из Алжира, трижды чемпион мира и победитель Олимпиады в Атланте